Csehország
Pečice
 Pečice, település a Příbrami járásban
Pěčice
 Pěčice, település a Mladá Boleslav-i járás járásban
 Szlovénia
Pečice
 Pečice, település Brežice községben
 Pečice, település Litija községben